Pellejo puede referirse a:

 El pellejo, vasija para contener líquidos construida con la piel de un animal (generalmente, piel de cabra).
 El pellejo o cuero de los animales.
 El pellejo o piel humana.